R (o r) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina R/r (nombre: erre —o ere, si se quiere precisar que representa el sonido vibrante simple—; en plural: erres —o eres—).
 La letra cirílica Я/я.

En física 
 R, representación de la resistencia eléctrica.
 R, el símbolo del roentgen, la unidad de medida de exposición radiométrica.
 R, el símbolo de la escala de temperatura Rankine.

En matemáticas 
 r, representación de la razón.
 r; en geometría, representación de una recta.
 r; también en geometría, representación del radio de una circunferencia o de una esfera.
 R, representación del resto de una división.
 R (estilizado ); en álgebra, representación del conjunto de los números reales.
 R; en complejidad computacional, una clase de complejidad.
 R; en estadística, un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico.

En música 
 R, una banda venezolana de pop rock electrónico.
 La letra R, sobrenombre que recibe la Sinfonía n.º90 de Franz Joseph Haydn.

En química y bioquímica 
 R, representación de la constante universal de los gases ideales.
 R (o grupo R), etiqueta genérica para una cadena lateral.
 R, representación del aminoácido arginina.

En otros ámbitos 
 R, el código ISO3166-2:AR de la provincia de Río Negro (Argentina).
 R, un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico.
 R; en el metro de Nueva York, un servicio entre Queens y Brooklyn.
 R, una empresa de telecomunicaciones.
 ®, el símbolo de marca registrada.
 RR; en demografía, representación de la Revolución Reproductiva (o TRR).
 Erre, una comuna y población de Francia.

Enlaces externos